Nelore Natural é um sistema de produção de bovinos de corte, baseado em procedimentos que tentam aproveitar as condições naturais. Tem pastagens como base da alimentação, e no processo não é utilizado confinamento, e os animais recebem somente sal mineral como suplementação. Este é o sistema de produção utilizado por noventa por cento dos produtores brasileiros. Os bovinos são da raça são criados em pastagens e tem um controle fitossanitário de crescente rigor. Com este sistema, se garante uma carne de qualidade superior e com sustentabilidade social e ecológica.

Pecuária
Zootecnia